«Что-то зазвенело» — фантастический рассказ с оттенками сатиры русского прозаика Владимира Орлова о роковой любви останкинского домового. Написан в 1971 году в стиле «мистического реализма», как его определил автор.

Сюжет 
Москва 1970-х. Останкинский домовой Иван Афанасьевич был влюблён в молодую женщину из соседнего дома Екатерину Ивановну. На одном из заседаний лешачьего клуба он пытался договориться с домовым её дома о помощи, но в результате спора, чья возлюбленная лучше — Катенька или гипсовая статуя в Останкинском парке — Иван Афанасьевич в гневе ударил соседского домового табуреткой по голове. Товарищеский суд в наказание запретил Ивану Афанасьевичу видеть Катеньку. Однако, наперекор всему Иван Афанасьевич решил, как уже давно планировал, идти в кино, где будет его возлюбленная, чтобы увидеть её. Несмотря на козни соседского домового и доброжелателя, который пытался спасти его от грозящего развеяния по ветру, Иван Афанасьевич всё же встретился с ней и с удивлением узнал, что она его знает и считает хорошей приметой встретить его утром. Вернувшись домой с подаренным возлюбленной зелёным мандарином, он долго любовался на него, пока не превратился в нечто прозрачное, звенящее и зелёное, что взмыло к небу и полетело к Сокольникам на удивление окрестным жителям…

История создания 
В 1970-х годах Владимира Орлова практически не печатали. Публикация романа «Происшествие в Никольском» в «Новом мире» тянулась 2 года, набор рассыпали по соображениям цензуры и произведение появилось лишь в 1976 году, «просветленно-изуродованное цензурой». Рассказ «Что-то зазвенело» был написан в этот период. Владимир Орлов пишет про появление рассказа:
«Происшествие в Никольском» — бытовая драма. Когда я писал «Происшествие…», некие свойства моей натуры (воображение, скажем), видимо, были угнетены и требовали освобождения и выхода. И я неожиданно для себя написал фантастический рассказ о любви останкинского домового (жил я уже в Останкине). Рассказ, к сожалению, был опубликован лишь через шестнадцать лет..

Персонажи 
 Иван Афанасьевич — останкинский домовой
 Екатерина Ивановна, Катенька — возлюбленная Ивана Афанасьевича, сотрудница НИИ
 Георгий Николаевич — домовой в доме Екатерины Ивановны
 Артём Лукич — домовой с наколками
 Велизарий Аркадьевич — «высокодуховный» домовой
 Федот Сергеевич — бывший домовой снесённых палат дьяка Суровегина
 Василий Михайлович — старейший лешачьего клуба
 Константин Игнатьевич — домовой с Таганки

См. также 
 «Останкинские истории»

Библиография 
 Владимир Викторович Орлов. Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. (Происшествие в Никольском: Роман; Рассказы.) Илл. И. Пчелко. М., «ТЕРРА-Книжный клуб», 2001, 384 с., с. 315—337. (ISBN 5-275-00147-9 (т.2))

Примечания

Ссылки 
 Владимир Викторович Орлов. Что-то зазвенело (текст рассказа на сайте Lib.Ru).

Рассказы 1971 года
Рассказы на русском языке
Произведения Владимира Орлова